Miejscowości w USA:
 Thomaston – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Marengo
 Thomaston – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Thomaston – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Upson
 Thomaston – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Thomaston – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Thomaston – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
Gminy w USA:
 Thomaston (ang. Thomaston Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Thomaston (ang. Thomaston Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox